Эдуард Рудольфович фон Фрейман (, Лифляндская губерния — ,  Москва) — Генерал-майор, участник Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войны.

Биография 

Родился 1 декабря 1855 года. Зачислен в пажи 14 мая 1860 года, в Пажеский корпус поступил в 1868 году. Из камер-пажей произведен в прапорщики Лейб-гвардейского Егерского полка. Участвовал в кампании 1877—1878, 12 октября находился в сражении под Телишем, где был контужен осколком гранаты в левый коленный сустав. Согласно медицинскому свидетельству принят в покровительство Александровского комитета о раненых.

За отличие в боях 19 апреля 1878 года награждён орденом Святой Анны 4 степени, и 16 ноября 1878 года орденом Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом. Контузия потребовала весьма продолжительного лечения. С 16 апреля 1878 года подпоручик. 2 января 1879 года был командирован в распоряжение Имперского Российского комиссара в Болгарии, где он был назначен обер-офицером для поручений VIII кл. при комендантском управлении Оккупационных войск. 20 июня отчислен и назначен в Софийскую 1-ю дружину, тогда-же он был командирован со сборною ротою в село Калкас, для тушения пожара в каменноугольных копях; работа продолжалась до 4 августа.

17 июля Фрейман назначен командиром роты. За отличные действия во время тушения пожара (в ночь с 10 на 11 августа 1879 года) ему была объявлена благодарность в приказе по Военному Ведомству. 14 декабря 1879 года Фрейман произведён в капитаны Болгарской службы. С 1 августа 1881 года по 15 октября 1883 года Фрейман был дежурным офицером в Софийском Его Высочества училище, затем Фрейман снова командовал ротой. 8 сентября 1884 года Высочайшим приказом по Императорской Российской армии произведен в поручики гвардии, в сравнении со сверстниками.

Ввиду предстоящей войны с сербами, все русские офицеры были отозваны в свои части, но с Высочайшего позволения мобилизовали Болгарскую армию. По отозвании из Болгарии 20 октября 1885 года Фрейман был зачислен в свой Егерский полк поручиком. С 1 октября 1886 года командовал ротой, с 5 апреля 1887 года штабс-капитан. 21 мая 1888 года получил 2-й Императорский приз за стрельбу из винтовок.

При обучении нижних чинов охотничьей команды в полковом манеже, 6 марта 1889 года, спрыгивая с городка на брезент, получил простой поперечный перелом обеих костей левой голени (той же ноги которая была контужена в 1877) Увечье это, как полученное при исполнении обязанностей службы, 19 ноября 1890 года с Высочайшего разрешения внесено в послужной список. С 16 апреля 1892 года капитан, в том же году 30 августа награждён орденом Святой Анны 3 степени. 26 мая 1893 года награждён Императорским призом за стрельбу из револьеров. 13 февраля 1894 года Эмир Бухарский пожаловал Фрейману орден Восходящей звезды 3 степени. 9 декабря 1894 года награждён орденом Святого Станислава 2 степени. В апреле 1896 года награждён Болгарским орденом Святого Александра 4 степени.

Источники 

 Пажи за 185 лет : Биогр. и портр. бывших пажей с 1711 по 1896 г. / Собр. и изд. О. фон Фрейман Фридрихсгамн : тип. Акц. о-ва, 1894—1897 стр 683—684
 Волков С. В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, в 2-х т. Центрполиграф: Москва, 2009
 Список генералам по старшинству на 1914 г.", испр. на 15.07.1914. Информацию предоставил Сергей Жебровский (С.-Петербург)
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913.
 Высочайшие приказы о чинах военных, 08.1914
 Список генералам по старшинству, 1.06.1911
 Список генералам по старшинству, 1.07.1912
 Список генералам по старшинству, 1.01.1913
 Список генералам по старшинству, 15.04.1914
 Список полковникам по старшинству, 1.01.1905
 Список полковникам по старшинству, 1.11.1907

Ссылки 
 
 Русская Императорская армия
 Биография
  Биография отца Фреймана

Выпускники Пажеского корпуса
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Члены Александровского комитета о раненых